Залізниця міста Шостки мала поєднати заводи міста.

Історія 
Історично склалося, що більшість заводів міста Шостка («Хімреактив», «Імпульс», «Десна» (стара назва «Зірка»), «Свема») з'єднані однією залізницею. У 1990-х роках ХХ сторіччя начальник відділення регенерації виробництва складних ефірів целюлози на заводі «Свема» Дмитро Газдюк написав керівництву міста з проханням з'єднати заводи Шостки залізницею.
Були збудовані платформи. Однак через «відсутність поїзду та обмежену видимість поїзду» курсування було відкладено. Після розпаду СРСР платформи не використовують.

Список зупинок 
 «Капсуль»;
 «вул. Некрасова»;
 «ст. Шостка»;
 «Хіміків»;
 «Хімреактив»;
 «2-га прохідна „Свеми“»;

Див. також 
 Конотопська дирекція залізничних перевезень
 Південно-Західна залізниця
 Свема

Транспорт Шостки
Південно-Західна залізниця